Il faraone – romanzo di Bolesław Prus
 Il faraone – romanzo di David Gibbins
 Il faraone – film del 1966 diretto da Jerzy Kawalerowicz
 Il faraone – romanzo del 2018 di Christian Jacq

Pagine correlate 
Faraone (disambigua)